Малевац () — деревня в Хорватии, на правом берегу реки Глина, северо-восточнее города Слунь, севернее Цетинграда и северо-западнее боснийского города Велика-Кладуша. Относится к общине  в жупании Карловачка. Население 115 человек по переписи 2011 года.

В Малеваце находится пункт пропуска через государственную границу (Granični prijelaz Maljevac). После начала европейского миграционного кризиса в городе Велика-Кладуша находится лагерь для беженцев, пытающихся попасть в Европейский союз через Малевац.

 длиной 25 км соединяет Малевац с  и , где соединяется с .

Население

Примечания 

Пограничные КПП Хорватии
Населённые пункты Карловацкой жупании